Мигуля — фамилия.
 Мигуля, Александр Анатольевич (род. 1961) — российский государственный деятель.
 Мигуля, Владимир Георгиевич (1945—1996) — советский и российский композитор и певец.